Гмина Осек (Освенцимский повят) ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Освенцимский повят,  Малопольское воеводство. Население — 7828 человек (на 2004 год).

Демография
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа
Глембовице
Осек

Соседние гмины
 Гмина Кенты
 Гмина Освенцим
 Гмина Полянка-Велька
 Гмина Вепш

Ссылки
 Официальная страница 

гмины Малопольского воеводства